Il singolare del Maia Challenger 2019 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2019.

Essendo la prima edizione dopo il ripristino del torneo dall'ultima edizione del 2002, non si aveva alcun detentore.

In finale Jozef Kovalík ha battuto Constant Lestienne con il punteggio di 6-0, 6-4.

Teste di serie

  Andrej Martin (semifinale)
  Thomas Fabbiano (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Gianluca Mager (terzo turno)
  Attila Balázs (terzo turno)
  Steven Diez (ritirato)
  Guillermo García López (secondo turno)
  Pedro Sousa (terzo turno)

  Nikola Milojević (secondo turno)
  Jozef Kovalík (campione)
  Frederico Ferreira Silva (ritirato)
  Maxime Cressy (terzo turno)
  Roberto Marcora (quarti di finale)
  João Domingues (semifinale)
  Mohamed Safwat (secondo turno)
  Filippo Baldi (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta - Sezione alta

Parte alta - Sezione bassa

Parte bassa - Sezione alta

Parte bassa - Sezione bassa

Note 
 

Maia Challenger 2019